Gercken ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Heinrich Gercken (1690–1744), Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Joachim Gercken († 1544), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Nicolaus Gercken (1555–1610), deutscher Jurist und Kanzler
 Peter Gercken († nach 1540), deutscher Kleriker und Sekretär der Bergenfahrer
 Philipp Wilhelm Gercken (1722–1791), deutscher Historiker und Heraldiker
 Sebastian Gercken (1656–1710), Bürgermeister von Lübeck

Siehe auch:
 Nicolaus Gerckensche Familienstiftung zu Salzwedel